Команда:
 Команда — группа лиц, объединённая общими мотивами и интересами, идеалами.
 Команда — указание, действие и формирование, например, машинная команда.

Военное дело 
 Команда (военное дело) — устное приказание начальника командира подчинённым, либо подразделение (постоянное или созданное на время).
 Абордажная команда — специально подготовленная группа, оснащённая специальным абордажным снаряжением.
 Аэродромная команда — группа авиационно-технических специалистов, работающая непосредственно на лётном поле и занимающаяся обеспечением проведения полётов, в частности — приёмом и выпуском воздушных судов.
 Призовая команда — специально выделенная из состава своего экипажа группа моряков.
 Судовая команда — рядовые члены плавсостава плавсредства.

Спорт 
Спортивная команда:
 Футбольная команда (см. Футбольный клуб)
 Хоккейная команда (см. Хоккейный клуб)

Название 
Название чего-либо:
 Команда — в программировании указание компьютерной программе.
 Команда — поведенческий шаблон проектирования, используемый при объектно-ориентированном программировании.
 «Команда» — всеукраинская спортивная газета, издавалась с 11 марта 1995 года по 21 декабря 2016 года в Киеве.
 «Команда» — сериал, снятый режиссёрами Андреем Кавуном и Денисом Червяковым.
 "Команда «33»" — советский фильм 1987 года режиссёра Николая Гусарова.

См. также 
'''